Ирландский шахматный союз был основан в 1912 году. Под его эгидой первый чемпионат прошёл в следующем году.
Чемпионаты Ирландии проводятся ежегодно начиная с 1922 года (за исключением 1923, 1941—1945 годов).

Хронологическая таблица

Мужские чемпионаты

Женские чемпионаты

Примечания

Ссылки 
 Irish Champions
 Irish Championship

Ирландия